Ли (; самоназвание: Hlai, лай), общее китайское название таиязычных аборигенов острова Хайнань (КНР).

Численность, по переписи 2000 г.: 1 247 814 человек.

Язык ли относится к тай-кадайским языкам.

У ли распространены анимистические верования и культ предков. Незначительное число приняло христианство.

Центр расселения — хребет Учжишань, где в 1952 был создан Хайнань-Ли-Мяоский автономный округ (упразднён в 1988 году).

Основные традиционные занятия — подсечно-огневое земледелие и охота.

По культуре ли занимают промежуточное положение между тайскими и индонезийскими народами. Предки ли, лоюэ, жили на материке; в первые века под давлением ханьцев стали переселяться на остров Хайнань.

Примечания

Ссылки 
 Страница о ли в Китайском информационном интернет-центре
 Ли в Китае
 Ли на Ethnologue: Languages of the World'', 15th edition. SIL International.

Народы Китая
Тай-кадайские народы